Clearwater County kan syfta på flera olika countyn i Nordamerika:

 Clearwater County, Alberta – Kanada
 Clearwater County, Idaho – USA
 Clearwater County, Minnesota – USA